Fındıklı ist die Bezeichnung folgender Orte in der Türkei:

 Fındıklı (Rize), Landkreis der Provinz Rize
 Fındıklı (Akçaabat), Ortschaft im Landkreis Akçaabat der Provinz Trabzon
 Fındıklı (Alaplı), Ortschaft im Landkreis Alaplı der Provinz Zonguldak
 Fındıklı (Amasya), Ortschaft in der Provinz Amasya
 Fındıklı (Arsin), Ortschaft im Landkreis Arsin der Provinz Trabzon
 Fındıklı (Ayancık), Ortschaft im Landkreis Ayancık der Provinz Sinop
 Fındıklı (Borçka), Ortschaft im Landkreis Borçka der Provinz Artvin
 Fındıklı (Çamoluk), Ortschaft im Landkreis Çamoluk der Provinz Giresun
 Fındıklı (Çatalzeytin), Ortschaft im Landkreis Çatalzeytin der Provinz Kastamonu
 Fındıklı (Ereğli), Ortschaft im Landkreis Ereğli der Provinz Zonguldak
 Fındıklı (Gelibolu), Ortschaft im Landkreis Gelibolu der Provinz Çanakkale
 Fındıklı (Güce), Ortschaft im Landkreis Güce der Provinz Giresun
 Fındıklı (İnegöl), Ortschaft im Landkreis İnegöl der Provinz Bursa
 Fındıklı (Kalkandere), Ortschaft im Landkreis Kalkandere der Provinz Rize
 Fındıklı (Kaynaşlı), Ortschaft im Landkreis Kaynaşlı der Provinz Düzce
 Fındıklı (Mecitözü), Ortschaft im Landkreis Mecitözü der Provinz Çorum
 Fındıklı (Orhangazi), Ortschaft im Landkreis Orhangazi der Provinz Bursa
 Fındıklı (Ortaköy), Ortschaft im Landkreis Ortaköy der Provinz Çorum
 Fındıklı (Pozantı), Ortschaft im Landkreis Pozantı der Provinz Adana
 Fındıklı (Salıpazarı), Ortschaft im Landkreis Salıpazarı der Provinz Samsun
 Fındıklı (Söğütlü), Ortschaft im Landkreis Söğütlü der Provinz Sakarya
 Fındıklı (Ulubey), Ortschaft im Landkreis Ulubey der Provinz Ordu

Fındıklı ist der Familienname folgender Personen:

 Volkan Fındıklı (* 1990), türkischer Fußballspieler